Фтори́д руби́дия — неорганическое соединение, соль рубидия и плавиковой кислоты с химической формулой RbF, хорошо растворим в воде, образует кристаллогидраты.

Получение 
 Фторид рубидия получают действием разбавленной плавиковой кислоты на оксид рубидия, его гидроксид или карбонат:

 Также фторид рубидия можно получить обменными реакциями:

Физические свойства 
Фторид рубидия образует бесцветные кристаллы, кубическая сингония (a = 0,564 нм, Z = 4, пространственная группа F m3m).

Хорошо растворим в воде, с частичным гидролизом.

Образует кристаллогидраты состава 2RbF·3HO и RbF·3HO.

Хорошо растворяется в плавиковой кислоте с образованием соединений RbF·HF, RbF·2HF, RbF·3HF.

Химические свойства 
 В водных растворах подвергается незначительному гидролизу:
 

 Разлагается более сильными кислотами:
 

 Разлагается при сплавлении с гидросульфатами:

Применение 
 Компонент специальных стёкол.
 Оптический материал.

См. также 
 Галогениды рубидия

Литература 
 
 
 
 
 

Р
Галогениды рубидия